Bartow – comune della Germania
Bartow – comune degli Stati Uniti d'America in Georgia
Contea di Bartow – contea degli Stati Uniti d'America in Georgia
Bartow – comune degli Stati Uniti d'America in Florida
Bartow – CDP degli Stati Uniti d'America in Virginia Occidentale